Als Barbarossaburg werden folgende Burgen bezeichnet:

 die Kaiserpfalz Gelnhausen in Hessen
 die Kaiserpfalz (Kaiserslautern) in Rheinland-Pfalz